Чёрный Мыс — название населённых пунктов в России:

 Чёрный Мыс — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Чёрный Мыс  — деревня в Убинском районе Новосибирской области.
 Чёрный Мыс  — деревня в Тевризском районе Омской области.
 Чёрный Мыс  — село в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Чёрный Мыс  — деревня в Среднеколымском улусе Якутии.

См. также 
 Мыс Чёрный  — посёлок в городском округе ЗАТО Островной Мурманской области.
 Чёрный (мыс)